Соревнования по лыжным гонкам в эстафете 4×10 км среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 18 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Первые два этапа участники пробежали классическим стилем, а третий и четвертый — свободным.

На протяжении предыдущих двух Олимпийских игр чемпионами в мужской эстафете становились шведские лыжники, на этот раз шведы заняли только пятое место. Норвежцы выиграли олимпийское золото в эстафете впервые с 2002 года. Французы на второй Олимпиаде подряд стали третьими.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)